Margriet Sitskoorn (1966), Nederlands neuropsycholoog en hoogleraar
Ria Bremer, geboren als Maria Theresia Sitskoorn (1939),  Nederlands journalist en presentator